John Walter kan syfta på bland andra:

* John Walter den äldre (1739–1812), engelsk tidningsutgivare
 John Walter den yngre (1776–1847), engelsk tidningsutgivare
 John Walter III (1818–1894), engelsk tidningsutgivare
 John Walter IV (1873–1968), engelsk tidningsutgivare